Rhosus bezeichnet:
 Rhosus (Gattung), eine Gattung in der Familie der Eulenfalter
 Rhosus (Schiff) (auch MV Rhosus), ein gesunkenes, moldauisches Küstenmotorschiff
 Rhosus/Rhosos, Ort an der Küste von Kilikien, Uluçınar im Kreis İmamoğlu in der Türkei
 Titularbistum Rhosus